GLH – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Regionale del Medio Delta di Greenville (Mississippi), Stati Uniti d'America
 glh – codice ISO 639-3 della lingua pashai nord-occidentale